W Polsce 
 Gwizdów – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce 
 Gwizdów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk
 Gwizdów –  część wsi Jagiełła w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza
 Gwizdów – gromada